Mamadou Sylla ist der Name folgender Personen:

* Mamadou Sylla (Politiker) (* 1960), guineischer Politiker und Geschäftsmann
 Mamadou Sylla (Fußballspieler, 1975) (* 1975), senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Sylla (Fußballspieler, 1986) (* 1986), senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Sylla (Fußballspieler, 1994) (* 1994), senegalesisch-spanischer Fußballspieler
 Mamadou Sylla (Fußballspieler, 2002) (* 2002), spanisch-guineischer Fußballspieler